Села:
 Рідкодуби — Рівненська область, Дубенський район
 Рідкодуби — Хмельницька область, Хмельницький район